Hans Schröder kan syfta på:
Hans Schröder (skådespelare)
Hans Schröder (konstnär)